Meyhen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Meyhen (Markranstädt), Ortsteil von Markranstädt im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Meyhen (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Meyen
 Mayen (Begriffsklärung)
 Meien
 Maien